La Premier League 2011 è stata la 20ª edizione della massima divisione del calcio kazako. La stagione è iniziata il 6 marzo e si è conclusa il 29 ottobre. Lo Şaxter ha vinto il titolo per la prima volta.

Formula
Il campionato è stato diviso in due fasi. Nella prima fase le 12 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.
Nella seconda fase le prime sei classificate hanno partecipato a una poule scudetto, mentre le altre si sono affrontate in una poule salvezza.
La squadra campione del Kazakistan ha ottenuto il diritto a partecipare alla UEFA Champions League 2012-2013 partendo dal secondo turno preliminare.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto della poule scudetto sono state ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013 partendo dal primo turno preliminare.
La vincitrice della Coppa nazionale è stata ammessa alla UEFA Europa League 2012-2013 partendo dal secondo turno preliminare.
L'ultima classificata della poule salvezza è retrocessa direttamente in Prima divisione.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione del Kazakistan e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013
      Retrocessa in Prima divisione 2012

Risultati

Prima fase

Tabellone

Calendario

Poule scudetto

Tabellone

Calendario

Poule salvezza

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Verdetti 
Campione: 
In UEFA Champions League 2012-2013:  (al secondo turno di qualificazione)
In UEFA Europa League 2012-2013:  e  (al primo turno di qualificazione)
Retrocessa in Prima divisione:

Collegamenti esterni 
 

Campionato kazako di calcio